Абду́-ль-Хами́д (также: Абдул-Хамид, Абдул-Гамид, Абдул-Хамит, Абд аль-Хамид, Абдель-Хамид, Абдулхамид):
 Абдул-Хамид I (1725—1789) — 27-й султан Османской Империи.
 Абдул-Хамид II (1842—1918) — 34-й султан Османской Империи.
 Абдельхамид Шараф — 38-й Премьер-министр Иордании.
 Абдулхамид Моманд (1660—1732) — афганский поэт, переводчик, последователь «индийского стиля» в поэзии.
 Абдул Хамид Мохтат (род. 1944) — государственный и военный деятель Афганистана.

Арабские имена